A16 (autoestrada) — autoestrada portuguesa entre Lisboa e Alcabideche
 Código ATC A16 — Anatomical Therapeutic Chemical Code

Desambiguação